Натуральне число 1284
 1284 рік до нашої ери
 1284 рік нашої ери